Hanesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hanesjön, Västergötland, sjö i Laxå kommun,  (4,1 ha)
Hanesjön, Östergötland, sjö i Finspångs kommun,  (1,05 km²)

Se även
Hanasjön
Hansjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn